Název Kašovice má více sídel:
 Kašovice (Hrádek), část obce Hrádek v okrese Klatovy
 Kašovice (Strančice), část obce Strančice v okrese Praha-východ

Podobné názvy 
 Kašov